El término PREP puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a PREP, las siglas del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el sistema de contabilización de votos en el sistema electoral de México;
 a PrEP, acrónimo de profilaxis pre-exposición, una técnica farmacológica para evitar contagios de VIH.